Няша

 Няша — болотная топь, ил; жидкое, вязкое и топкое (заполненное тиной и грязью) дно озера или морского побережья на севере Европейской части России и в Сибири.
 Няша — ласковое прозвище для кого-то чрезвычайно милого и приятного (пришло из жаргона поклонников аниме, см. «Ня»)
 Няша или Ньяша (язык шона: Nyasha, прослушать произношение на Forvo ) — зимбабвийское имя (и мужское, и женское); означает «изящество», «грация» и т. п.
 Известные носители:
 Няша Мушекви (род. 1990) — зимбабвийский футболист
  — зимбабвийская женщина-политик
  (род. 1991) — зимбабвийская участница конкурсов красоты, Мисс Глобал Зимбабве 2013 года
 см. также страницу «Nyasha» в англ. разделе Википедии
 Няша — одно из названий села Няшабож в Республике Коми.

Примечания